A The Football League 1889-90-es szezonja volt a sportág és az angol labdarúgás történetének második bajnoki kiírása. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Preston North End csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

Kereszttáblázat

Kapcsolódó szócikkek 

 1889–1890 az angol labdarúgásban
 1889 a labdarúgásban
 1890 a labdarúgásban

Források

The Football League szezonok
1889 a labdarúgásban
1890 a labdarúgásban